|-
| 170101 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170102 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170103 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170104 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170105 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170106 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170107 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170108 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170109 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170110 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170111 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170112 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170113 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170114 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170115 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170116 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170117 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170118 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170119 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170120 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170121 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170122 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170123 - ||  || 27 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 170124 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170125 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170126 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170127 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170128 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170129 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170130 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170131 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170132 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170133 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170134 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170135 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170136 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170137 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170138 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170139 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170140 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170141 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170142 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170143 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170144 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170145 - ||  || 24 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170146 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170147 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170148 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170149 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170150 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170151 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170152 - ||  || 3 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170153 - ||  || 4 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170154 - ||  || 23 februarie 2003 ||  || 
|-
| 170155 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170156 - ||  || 3 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170157 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170158 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170159 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170160 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170161 - ||  || 14 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170162 Nicolashayek ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 170163 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170164 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170165 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170166 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170167 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170168 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170169 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170170 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170171 - ||  || 5 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170172 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170173 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170174 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170175 - ||  || 26 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170176 - ||  || 21 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170177 - ||  || 22 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170178 - ||  || 25 iunie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170179 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170180 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170181 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170182 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170183 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170184 - ||  || 27 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170185 - ||  || 3 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170186 - ||  || 6 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 170187 - ||  || 3 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170188 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170189 - ||  || 21 iulie 2003 ||  || 
|-
| 170190 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170191 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170192 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170193 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 170194 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170195 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170196 - ||  || 26 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 170197 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170198 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170199 - ||  || 26 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170200 - ||  || 30 iulie 2003 ||  || 
|-